(756) Лиллиана () — астероид главного пояса, который был обнаружен 26 апреля 1908 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в обсерватории города Тонтон и назван в честь сестры американского астронома Харлоу Шепли.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2007 году в обсерватории Palmer Divide, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 9,262 ± 0,001 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,83 ± 0,03 m. Более поздние фотометрические наблюдения, проведённые в 2012 году в обсерватории Organ Mesa, дали чуть меньший период обращения 7,834 ± 0,001 с изменением блеска по мере вращения 0,17 ± 0,02 m.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Lightcurve plot of 756 Lilliana, Palmer Divide Observatory, Brian D. Warner (2007)
 Asteroid Lightcurve Database (LCDB), query form (info)
 Dictionary of Minor Planet Names, Google books
 Asteroids and comets rotation curves, CdR – Observatoire de Genève, Raoul Behrend

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом